

Корнієвка — село, Єсільський район, Північно-Казахстанська область

Корнієвка — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Корнієвка — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан